

Geografia 
 Linschoten – villaggio e antico comune dei Paesi Bassi.
 Linschoten o Korte Linschoten – fiume dei Paesi Bassi.
 Lange Linschoten – fiume dei Paesi Bassi.

Persone 
 Jan Huygen van Linschoten (prima del 1563-1611) – viaggiatore, navigatore e storico olandese.

Astronomia 
 10651 van Linschoten – asteroide della fascia principale.